

Onomastica
Menotti – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Menotti, pseudonimo di Roberto Marchionni (1965) – fumettista e sceneggiatore italiano
Achille Menotti Luppi (1867-1946) – politico italiano
César Luis Menotti, soprannominato El flaco (1938) – calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo argentino
Ciro Menotti (1798-1831) – patriota italiano
Ciro Menotti (1919-1942) – militare italiano
Delfino Menotti (1858-1937) – baritono italiano
Frate Menotti (1863-1924) – disegnatore italiano
Gian Carlo Menotti (1911-2007) – compositore e librettista italiano, naturalizzato statunitense
Natale Menotti (1901-1982) – partigiano e politico italiano
Tatiana Menotti (1909-2001) – soprano italiano

Altro
Casa Menotti – palazzo cinquecentesco di Spoleto, provincia di Perugia
Ciro Menotti – sommergibile della Regia Marina
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti – teatro all'italiana di Spoleto